Коко Вандевеге и Бетани Маттек-Сандс — победительницы турнира.

Прошлогодние чемпионки — Саня Мирза и Мартина Хингис защищали свой титул, но уступили во втором раунде.

Посев 

  Саня Мирза /  Мартина Хингис (Второй раунд)
  Чжань Хаоцин / Чжань Юнжань (Второй раунд)
  Тимея Бабош /  Ярослава Шведова (Полуфинал)
  Андреа Главачкова /  Луция Градецкая (Четвертьфинал)

<li>  Екатерина Макарова /  Луция Шафаржова (Первый раунд)
<li>  Каролин Гарсия /  Кристина Младенович (Отказ)<li>  Гарбинье Мугуруса /  Карла Суарес Наварро (Первый раунд)
<li>  Ракель Атаво /  Абигейл Спирс ''(Четвертьфинал)

Ход турнира

Финальные раунды

Первые раунды

Секция 1

Секция 2

Примечания

Ссылки 
 Сетка турнира 

BNP Paribas Open 2016